Peti rang hrvatskog rukometnog prvenstva čine županijske i međužupanijske rukometne lige te lige naziva IV.HRL.

Ljestvice

Međužupanijska liga Zagreb

Izvori 
 Zagrebački rukometni savez, Međužupanijska liga, Glasnik MŽRL Zagreb br. 23

Poveznice 
 Premijer liga 2013./14.
 1. HRL 2013./14.
 2. HRL 2013./14.
 3. HRL 2013./14.
 Hrvatski kup 2013./14.

2013-14
m-5